Степа́н Ива́нович Шу́ткин (род. 31 октября 1937, с. Будёновка, Восточно-Казахстанская область) — советский, казахский юрист; Государственный советник юстиции 2-го класса, Генеральный прокурор Республики Казахстан (1996—1997).

Биография 
В 1956—1959 годы служил в рядах Советской Армии. В 1964 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета имени С. М. Кирова по специальности «правовед». Работал следователем прокуратуры Ленинского района Алма-Аты (1964—1970), прокурором отдела по надзору за местами лишения свободы прокуратуры Казахской ССР (1970—1972), прокурором Ленинского района Алма-Аты (1972—1982).

С 21 июня 1982 г. — инструктор отдела административных органов ЦК Компартии Казахстана; затем прокурор Алма-Аты (1983—1987), заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте прокуратуры Казахской ССР (1987), прокурор Московского района Алма-Аты (1987—1990).

С февраля 1990 г. — в аппарате Совета Министров Казахской ССР, заведующий юридическим отделом аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан. С 1995 года — заместитель руководителя аппарата правительства, в 1996 году — руководитель аппарата Правительства Республики Казахстан, член Президиума и член Правительства.

С октября 1996 по 4 ноября 1997 года — Генеральный прокурор Республики Казахстан. В ноябре 1997 года вышел на пенсию.

Неоднократно избирался депутатом районных Советов и Алма-Атинского городского Совета народных депутатов, членом бюро райкомов партии и членом Алма-Атинского горкома компартии Казахстана.

Семья 
Жена — Нина Ивановна Шуткина (р. 1939).

Дети: Наталья (р. 1962), Ольга (р. 1964).

Внуки: Евгения (р. 1986), Тамила (р. 1989).

Награды и признание 
 Орден «Курмет» (2017)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970)
 Орден Дружбы народов (1982)
 Медаль «Ветеран труда» (1989)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Медаль «Ветеран прокуратуры»
 Медали «За безупречную службу» 1, 2 и 3 степеней
 Нагрудный знак «Почётный работник прокуратуры» (1997)
 Почётный гражданин Курчунского района Восточно-Казахской Области (1997)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Члены Алма-Атинского горкома КП Казахстана
Депутаты Алма-Атинского городского совета 
Генеральные прокуроры Казахстана